Miejscowości w USA:
 Amboy – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Amboy – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Amboy – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Amboy – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Amboy – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Amboy – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Amboy (ang. Amboy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Amboy (ang. Amboy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Amboy (ang. Amboy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Amboy (ang. Amboy Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Amboy (ang. Amboy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton